Bulletin Board System – serwis komputerowy
 BBS Kraftfahrzeugtechnik AG – niemiecka firma produkująca felgi